Cadouin est un toponyme français du département de la Dordogne pouvant désigner :

 l'abbaye de Cadouin (ou abbaye Notre-Dame de la Nativité de Cadouin), une abbaye cistercienne ;
 Cadouin, une ancienne commune, associée à celle du Buisson-de-Cadouin ;
 Le Buisson-de-Cadouin, une commune ;
 le canton du Buisson-de-Cadouin, un canton français ;
 la communauté de communes de Cadouin, une ancienne structure intercommunale, intégrée en 2013 dans la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord.